Футбольный клуб «Бонсусессо» (), иногда «Бонсусесо» — бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро.

История 
«Бонсусессо» был основан 13 октября 1913 года группой мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет, проживавших на улице Эстрада да Пенья, сейчас стала частью улицы , района . Первоначально клуб играл в районных турнирах, но затем стал играть в низших дивизионах чемпионата штата под эгидой «Лига Метрополитана де Деспортус Террестрес» ( (LMDT); Городская Лига наземного спорта).

В начале 1930-х годов у «Бонсесуссо» организовалась мощная атака, которую возглавляли игроки сборной Бразилии Леонидас и Градин, в частности в чемпионате 1931 года клуб забил больше всех — 58 голов в 20 матчах. В 1935 году лучшим бомбардиром турнира стал игрок «Бонсусессо» Шина.

В 1956 году клуб дошёл до финала турнира начала чемпионата Рио-де-Жанейро, но там проиграл «Флуминенсе».

Статистика 
 Выступления в высшем дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро

Игроки «Бонсусессо» в сборной Бразилии 
  (1931)
 Леонидас (1931—1932)
 Градин (1931—1933)
 Ньютон Канегал (1938—1939)
  (1939)
 Руй Кампос (1941—1943)
  (1950—1954)
  (1952)
  (1952—1954)
 Куарентинья (1956)
 Моасир Барбоза (1957)
 Жуан Карлос Пиньейро (1963)
 Элиу Диас (1963—1965)
  (1965)
  (1969)
  (1969—1972)
 Нелиньо (1972)

Примечания

Литература 
 

Футбольные клубы Рио-де-Жанейро